Le terme quintal peut désigner :
 Quintal, une unité de mesure ;
 Quintal, une commune de Haute-Savoie ;
 la lettre Q de l'alphabet radio français, voir : Alphabet radio.
 un patronyme francophone.